Сельское поселение Кумзерское — упразднённое сельское поселение в составе Харовского района Вологодской области.
Центр — село Кумзеро.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Кумзерский сельсовет.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3634-ОЗ, сельские поселения Азлецкое, Кумзерское и Шапшинское преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Шапшинское с административным центром в селе Шапша.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на севере с сельским поселением Азлецкое,
 на востоке с сельским поселением Шапшинское,
 на юге с Заднесельским и Троицким сельскими поселениями Усть-Кубинского района,
 на западе с Богородским сельским поселением Усть-Кубинского района.

На территории сельского поселения 6 озёр, крупнейшие из них Кумзерское и Шабзерское.

Экономика 
Основное предприятие — ООО «Кумзеро» — занимается производством молока и мяса. Действуют библиотека, дом культуры, ФАП.

До 2008 года в селе Кумзеро работала средняя школа, бывшая самым убыточным учебным заведением Харовского района: средняя наполняемость класса составляла 2,4 человека, стоимость обучения 1 ученика в 5 раз превышала среднюю по району. Впоследствии школа преобразована в Кумзерскую начальную школу-детский сад. Ближайшая средняя школа расположена в селе Шапша.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку, в Кумзерский сельсовет входили 44 населённых пункта.

В 2000 году были упразднены деревни Большая Слобода, Малая Слобода, Марковская.

С тех и до 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

В состав сельского поселения входил 41 населённый пункт, в том числе
40 деревень,
1 село.

Упразднённые населённые пункты:

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Харовского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году